Соревнования в гонке преследования на 10 км среди женщин на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 13 февраля. Старт дан в 15:00 по местному времени.

В заявочный протокол было внесено 60 спортсменок из 24 стран мира, по результата спринта, который состоялся 13 февраля.  

Титул чемпионки мира защищала итальянская спортсменка Доротея Вирер, которая на этот раз заняла четвёртое место. Вирер стала одной из 4 спортсменок, кто не допустил ни одного промаха.

Тириль Экхофф, стартовавшая первой после победы в спринте, сумела выиграть и преследование. Для неё это 9-я золотая медаль на чемпионатах мира, в том числе третья в личных гонках.

Без промахов все четыре рубежа отработали всего четыре биатлонистки: Доротея Вирер, Ванесса Хинц, Елена Пидгрушная и Дуня Здоуц.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт. Программа
 Стартовый лист
 Итоговый протокол
гонка преследования